Savonnières, commune d'Indre-et-Loire, sur le Cher
Savonnières-devant-Bar, commune de la Meuse
Savonnières-en-Perthois, commune de la Meuse
Savonnières en pays Toulois, palais carolingien près de Foug, en Meurthe-et-Moselle
Savonnières-en-Woëvre, ancienne commune de la Meuse, aujourd'hui rattachée à Valbois

Homonymie de toponyme